Пётр Петро́в Слаба́ков (; 24 апреля 1923, Лясковец, Болгария — 17 мая 2009, Бериево, Болгария) — болгарский актёр кино и телевидения, природозащитник.

Биография 
Участник Второй мировой войны, по окончании которой трудился в сельском хозяйстве и в промышленности. В кино с 1959 года («За горизонтом»). Член БКП с 1946 года.

Личная жизнь 
Был женат на актрисах Кине Дашевой и .

Сын  (род. 1960) — актёр и кинорежиссёр.

Избранная фильмография

Актёр 

  — За горизонтом / Отвъд хоризонта — помощник капитана
  — Дом на две улицы / Дом на две улици — Кирил
  — Первый урок / 
  — Пленённая стая / Пленено ято — Антон
  — Табак / Тютюн — Динко (в советском прокате «Конец „Никотианы“»)
  — Капитан / Капитанът — Бате Димо
  — Смерти нет / Смърт няма — Васил Караджов
  — Между рельсами / Между релсите — Янис
  — Непримиримые / Непримиримите
  —  / Конникът — шофёр
  — Жаркий полдень / Горещо пладне — генерал
  — Царь и генерал / Цар и генерал — генерал Владимир Заимов
  — В понедельник утром / 
  — Самая длинная ночь / Най-дългата нощ — майор 
  — Привязанный аэростат / Привързаният балон
  — В конце лета / В краят на лятото — Филип Гераков
  — Шибил / Шибил — Шибил
  — Опасный полет / Опасен полет — Маринов
  — Любовница Граминьи / L'amante di Gramigna —  (Италия—Болгария)
  — Птицы и гончие / Птици и хрътки — председатель суда
  — Танго / Танго — Тодор
  —  / Село край завод — Суботин
  —  — На каждом километре / На всеки километър — парашютист
  — Четверо в вагоне / Четиримата от вагона — дядя Крастан 
  — «Цитадель» ответила / Цитаделата отговори — Иван Болярски 
  — Странный поединок / Странен двубой — Павлов
  — Гойя, или тяжкий путь познания (СССР—ГДР) — Гиль
  — Герловская история / Герловска история — Танака
  — Матео Фальконе / Матео Фалконе — бандит (ТВ)
  — Шайка / Глутницата
  — Эоломея / Eolomea — Пьер Бродский (ГДР—СССР—Болгария)
  — Как песня / Като песен — отец Тинко 
  —  / Мандолината — Главният
  — Самый лучший человек, которого я знаю / Най-добрият човек, когото познавам! — Филип Николов
  — Дети играют на улице / Деца играят вън
  — Вечные времена / Вечни времена — лесничий
  — Зарево над Дравой / Зарево над Драва — Делчо
  — Дневной свет / Дневна светлина — Михаил
  — Начисто / На чисто — бай Христо
  — Жизнь и смерть (Не на жизнь, а насмерть) / На живот и смърт (ТВ)
  — Змей / Ламята — Дерикожа
  — Бунт / Буна — Лефтер
  — Сладкое и горькое / Сладко и горчиво — генерал Павлов
  — Сверчок в ухе / Щурец в ухото — Черният
  — Русалочий хоровод / Самодивско хоро — отец Тани
  — Звёзды в волосах, слёзы в глазах / Звезди в косите, сълзи в очите — Пьер Стоманяков
  — Бассейн / Басейнът — доктор Павлов
  — Пороховой букварь / Барутен буквар — Велико 
  — За зеркалом / От другата страна на огледалото — Велев
  — Путь к Софии / Пътят към София — Дяко (мини-сериал, СССР—Болгария)
  — Крыша / Покрив — Кирил
  — Черешневый сад / Черешова градина — Диньо
  — В апреле 30 дней / Ein April hat 30 Tage — Антонио (ГДР)
  — Иллюзия / Илюзия — Данил
  —  / Лосенските грънчари
  — Овод — Феррари (мини-сериал, СССР)
  — Мельница Левина / Levins Mühle — Habedank (ГДР)
  — Хан Аспарух / Хан Аспарух
  — Белая магия / Бяла магия — дьявол
  — Никколо Паганини / Николо Паганини (мини-сериал, СССР—Болгария)
  —  / Синът на Мария — Камен
  — Карастояновы / Семейство Карастоянови (сериал, СССР—Болгария) — Найден Георгиев
  — Прилив нежности / Прилив на нежност — капитан Черкезов
  — Золотая река / Златната река — Сладкият
  — 681 – Величие хана / 681 - Величието на хана 
  — Бронзовый ключ / Бронзовият ключ
  — Гибель «Аполлонии» / Тайната на Аполония — капитан Никос (Болгария—Чехословакия)
  — Опасные чары / Опасен чар — инспектор Пешанов
  — Они ждут кого-нибудь? / Откога те чакам — изобретатель
  — Плотина / Стената — негр
  — Именем народа / В името на народа — полковник Илиев
  —  / Мечтание съм аз
  — В поисках капитана Гранта / По следите на капитан Грант — вождь индейцев (озвучил Игорь Ефимов, сериал, СССР—Болгария)
  —  / 19 метра вятър — снайпер
  — Только ты, сердце / Само ти, сърце — Йошко
  — В понедельник утром / Понеделник сутрин — директор кораблестроительного завода
  — Большая игра / Голямата игра — Мартур Рамирес (дублирует актёр Иван Краско, мини-сериал, СССР—Болгария)
  — Возвращение / Завръщане — Стефан
  — Карнавал / Карнавалът — Джебчиев
  — 8% любви / Осем процента любов
  — Антракс / Антракс — Тодор
  —  / Белег за човещина — дядя Илия (к/м) 
  — Свет любви / Das Licht der Liebe (Германия)
  — Голгофа / Голгота — Стария
  — После конца света / След края на света — 
  — Отчаянные авантюристы / High Adventure — вождь племени (Великобритания—Болгария—Канада)
  — Расследование / Разследване — Чичото / дядя
  — Ночь и день / Нощ и ден
  — Хиндемит / Хиндемит

Награды 
 1971 — Заслуженный артист НРБ

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 390

Ссылки 
 
 Пётр Слабаков на сайте КиноПоиск

Политики Болгарии
Депутаты Народного собрания Болгарии
Коммунисты Болгарии
Члены СДС
Заслуженные артисты Болгарии